Абра́мов () — русская фамилия, образованная от имени Абрам.

По данным 2014 года фамилия Абрамов занимала 5144-е место по распространённости в мире: её носили 110 591 человек.Распространённость фамилии по странам:

Абрамов

А 
 Абрамов, Абрам Израилевич (1901—1938) — советский политический деятель.
 Абрамов, Аврам Борисович (род. 1958) — кинооператор и режиссёр.
 
 
 
 
 Абрамов, Афанасий Нестерович (1906—1955) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 Абрамов, Вадим Карленович (род. 1962) — советский, армянский и узбекский футболист, тренер.
 Абрамов, Валентин Алексеевич (1922—1976) — советский актёр.
 
 
 
 
 
 Абрамов, Вячеслав Владимирович (род. 1948) — украинский государственный деятель.

Г 
 
 Абрамов, Георгий Андреевич (1903—1966) — советский певец.

Д 
 Абрамов, Дмитрий Иванович (1947—2012) — физик.

Е 
 
 Абрамов, Евда Сасунович (1948—2019) — депутат парламента Азербайджана.

З 
 Абрамов, Залман (1908—1997) — израильский политик, депутат кнессета.

И 
 
 Абрамов, Игорь Николаевич (более известен под фамилией Неверли; 1903—1987) — польский писатель.
 Абрамов, Илья Васильевич (1922—1946) — Герой Советского Союза, сапёр.
 Абрамов, Иосиф Емельянович (1777—1841) — капитан 1-го ранга российского флота.
 Абрамов, Исай Абрамович — звеньевой колхоза, Герой Социалистического труда.

К 
 Абрамов, Карлен Вадимович (1987—2008) — узбекистанский и армянский футболист, нападающий.
 Абрамов, Киям Алимбекович (1897—1938) — председатель СНК Татарской АССР (1930—1937).
 
 Абрамов, Кузьма Григорьевич (1914—2008) — мордовский писатель, драматург, редактор.

Л 
 
 Абрамов, Леонид Григорьевич (род. 1954) — российский дипломат.

М 
 Абрамов, Максим Павлович (1911—1973) — белорусский актёр.
 Абрамов, Марк Александрович (1913—1994) — советский художник-карикатурист.
 
 Абрамов, Монаше Мишаилович (1926—1998) — советский и узбекский востоковед, историк.

Н

О 
 Абрамов, Олег Константинович (род. 1961) — философ (теория инноватики).

П

Р 
 Абрамов, Рахим (род. 1998) — российский хип-хоп исполнитель.

C 
 
 Абрамов, Седрак Карапетович (1900—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Абрамов, Спартак Иванович — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.

Т 
 Абрамов, Тихон Порфирьевич (1901—1991) — Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск.

Ф

Ш 
 Абрамов, Шетиель Семёнович (1918—2004) — Герой Советского Союза, подполковник.

Э 
 Абрамов, Эрик Хрисанфович (?—1981), начальник Управления административной службы милиции, генерал-майор милиции.

Ю

Я



Составные фамилии 
 Абрамов-Миров, Александр Лазаревич (1895—1937) — один из руководителей военной разведки СССР.

Псевдоним 
 Н. Абрамов — псевдоним гебраиста и переводчика Н. А. Переферковича.

Топонимы 
 Абрамов — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Абрамов — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Абрамов — упразднённый хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Абрамов — аал в Аскизском районе Хакасии.
 Абрамов Клин — упразднённая деревня в Ленинградской области.
 Абрамов Яр — село в Харьковской области Украины.

Прочее 
 (3409) Абрамов — астероид.
 «Сергей Абрамов» — пассажирский теплоход.

См. также

Примечания